En Pologne, Bolechowice peut désigner : 

 Bolechowice, village de la voïvodie de Mazovie,

 Bolechowice, village de la voïvodie de Petite-Pologne,

 Bolechowice, village de la voïvodie de Sainte-Croix.